Kardzjali kan syfta på:

Bulgarien 

 Kardzjali (region), 
 Obsjtina Krdzjali, kommun, Kardzjali, 
 Kardzjali, regionhuvudort, Obsjtina Krdzjali,